Manuel Pelegrina del Río (nacido el 15 de febrero de 1952 en Mecina Bombarón, Alpujarra de la Sierra, Granada) profesor e investigador en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Málaga. Autor de decenas de artículos científicos, así como libros y comunicaciones en congresos.

Referencias

Enlaces externos 

 Pelegrina del Río, Manuel. Departamento de Psicología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Universidad de Málaga.

Educación
Autores de España
Psicología